Pârvulești se poate referi la:
 Pârvulești, Bacău, Moldova
 Pârvulești, Gorj, Oltenia
 Pârvulești, Mehedinți, Oltenia

Vezi și 
 Pârvulești

Toponime românești